La grande fuga dell'Ottobre Rosso (The Hunt for Red October) – romanzo di Tom Clancy del 1984
 Caccia a Ottobre Rosso (The Hunt for Red October) – film del 1990 diretto da John McTiernan

Videogiochi
 The Hunt for Red October – videogioco del 1987 basato sul libro
 The Hunt for Red October – videogioco del 1990 per diversi home computer, basato sul film
 The Hunt for Red October – videogioco del 1990 per diverse console, basato sul film